Са́лливан (также Са́лливен; ) — ирландская фамилия. Известные носители:

Фамилии

А 
 Салливан, Алан (1868—1947) — канадский поэт и прозаик.
  (1830—1884) — ирландский политический деятель.

Б 
 Салливан, Барри (1912—1994) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Салливан, Билли (1875—1965) — американский бейсболист.

Г 
 Салливан, Гарри Стек (1892—1949) — американский психолог, один из основателей неофрейдизма.
 Салливан, Гордон (род. 1937) — американский военачальник, генерал в отставке.

Д 
 Салливан, Деннис (род. 1941) — американский математик.
 Салливан, Дерек (1930—1983) — валлийский футболист.
 Салливан, Джазмин (род. 1987) — американская соул-певица.
 Салливан, Джейк (род. 1976) — американский политик.
 Салливан, Джеймс (1981—2009) — американский музыкант, известный как The Rev.
 Салливан, Джозеф (род. 1987) — новозеландский спортсмен.
 
 Салливан, Джордж (род. 1981) — американский боец смешанного стиля.
  (1838—1907) — ирландский политический деятель.
 Салливан, Дрю (род. 1964) — сооснователь Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
 Салливан, Дэн (род. 1964) — американский политик.
 Салливан, Дэнни (род. 1950) — американский автогонщик.

И, К 
 Салливан, Имон (род. 1985) — австралийский пловец-спринтер.
 Салливан, Камилль (род. 1975) — канадская актриса.
 
 Салливан, Келли (род. 1978) — американская актриса.
 Салливан, Крис (род. 1980) — американский актёр телевидения, театра и кино, музыкант.
 
 Салливан, Кэтрин (род. 1951) — американский астронавт, геолог.

Л 
 Салливан, Ларри (род. 1970) — американский актёр кино и телевидения.
 Салливан, Лили (род. 1994) — австралийская актриса.
 Салливан, Луис Генри (1856—1924) — американский архитектор.

М 
 
 Салливан, Макки (род. 1988) — американская топ-модель.
 Салливан, Марк (род. 1958) — американский писатель.
 Салливан, Марко (род. 1980) — американский горнолыжник.

Н, О 
 Салливан, Николь (род. 1970) — американская актриса, комик, актёр озвучивания.
 Салливан, Нил (род. 1970) — шотландский футболист.
 Салливан, Нэнси (род. 1969) — американская актриса, телеведущая и сценарист.
 Салливан, Обед (род. 1968) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.

П 
 Салливан, Патрик (род. 1982) — ирландский футболист.

Р 
 Салливан, Ред (1929—2019) — канадский хоккеист, тренер.
 Салливан, Роберт Болдуин (1802—1853) — канадский политик, судья и королевский адвокат.
 Салливан, Рой (1912—1983) — американский лесничий, «человек-громоотвод».
 Салливан, Рон (Анри Пашар; 1939—2008) — американский порнорежиссёр.

С 
 Салливан, Стив (род. 1974) — канадский хоккеист.
 Салливан, Стивен — американский писатель.
 Салливан, Сьюзан (род. 1942) — американская актриса.

Т—Ш 
  (1827—1914) — ирландский политический деятель.
 Салливан, Трент (род. 1993) — австралийский актёр.
 Салливан, Уильям — американский историк, исследователь астрономии инков.
 Салливан, Уильям Джон (род. 1976) — разработчик свободного программного обеспечения, хакер и писатель.
 Салливан, Фредерик (1837—1877) — английский актёр и певец.
 Салливан, Шанди (род. 1982) — американская фотомодель и телевизионная персона.
 Салливан, Шарлотта (род. 1983) — канадская актриса.

Э 
 Салливан, Эд (1901—1971) — американский телеведущий, ведущий «Шоу Эда Салливана».
 Салливан, Элеонора (1750—1833) — итальянская куртизанка.
 Салливан, Энн (1866—1936) — американский педагог.
 Салливан, Эрик Пер (род. 1991) — американский актёр.
 Салливан, Эрика (род. 2000) — американская пловчиха.

Другие 
 Боумен-Салливан, Дебби (род. 1963) — австралийская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1988 года.
 Братья Салливан — 5 моряков ВМФ США, погибших в одной битве Второй мировой войны.
 Гилберт и Салливан — творческий дуэт драматурга Уильяма Гилберта и композитора Артура Салливана.

Псевдонимы 
 Биг Джим Салливан (настоящее имя Джеймс Джордж Томпкинс; 1941—2012) — английский сессионный музыкант, музыкальный продюсер.

Вымышленные персонажи 
  — персонаж британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто», напарник Четвёртого Доктора.
 Джеймс Салливан — монстр из мультфильма «Корпорация монстров», проживающий в Монстрополисе; почётный «страшила».
 Уолтер Салливан — антагонист игры Silent Hill 4: The Room.
  — персонаж телесериала «Тайны Смолвиля».

Топонимы 
 Салливан — тауншип в округе Полк, Миннесота, США.

См. также 
 Шоу Эда Салливана — американское телешоу журналиста Эда Салливана.
 
 
 Баррера, Салливан

Примечания